Związki operacyjne noszące nazwę Frontu Południowo-Zachodniego:
 Front Południowo-Zachodni (rosyjski) z lat 1914–1918
 Front Południowo-Zachodni (II RP) z roku 1919
 Front Południowo-Zachodni (1920) z roku 1920
 Front Południowo-Zachodni (radziecki) z lat 1941–1943
Zobacz też:
 Front Południowo-Zachodni Fydrycha z lat 1999–2001